Drezdenko (plaats), plaats in Polen
 Drezdenko (gemeente), gemeente in Polen